Аркадий Маслов (; настоящее имя — Исаа́к Ефи́мович Чемеринский; 9 марта 1891, Елисаветград, Российская империя — 20 ноября 1941, Гавана, Куба) — один из лидеров Коммунистической партии Германии, а затем Ленинбунда.

Биография 
Родился в Елисаветграде в 1891 году в семье коммерсанта. С 1899 года с семьей жил в Германии. Там он посещал гимназию, затем учился в консерватории. 

С 1912 года изучал естествознание в Берлине. После начала мировой войны был интернирован как российский подданный. Затем служил ом в лагерях военнопленных. К концу войны стал симпатизировать Союзу Спартака. 

В 1919 году вступил в Коммунистическую партию Германии. 

В ноябре 1920 года Маслов (примерно тогда взял себе этот псевдоним) был избран в Центр КПГ. 

С 1921 года вместе с Рут Фишер стоял во главе Берлинской организации КПГ и принадлежал к левому крылу партии. 

В 1921 году занял должность внешнеполитического редактора газеты Die Rote Fahne. 

В 1922 году был задержан немецкой полицией и приговорён к 8 месяцам ареста.

В 1924 году был одним из главных критиков курса Брандлера и Тальгеймера, решивших в конце 1923 года отказаться от вооружённого восстания. После их отстранения от руководства партией Маслов и Рут Фишер стали сопредседателями ЦК КПГ. Под их руководством партия приняла ультралевый курс. В 1925 году был снят с руководящих постов. 

В 1926 году Маслов и Фишер поддержали Объединённую оппозицию в ВКП(б), после чего были вместе со своими сторонниками исключены из партии. 

В мае 1928 года вместе с Рут Фишер и Гуго Урбансом создал Ленинбунд. После раскаяния и восстановления в ВКП(б) Зиновьева и Каменева безуспешно пытался восстановиться в КПГ.

В 1933 году после прихода нацистов к власти Маслов и Фишер эмигрировали в Париж, где жили до 1940 года. 

С 1934 года Маслов активно сотрудничал с Троцким и французскими троцкистами. 

В 1936—1937 годах входил в руководство Движения за Четвёртый интернационал. После разрыва с Троцким Фишер и Маслов основали кружок под названием «Марксистско-ленинская интернациональная группа».

После поражения Франции в 1940 году вместе с Рут Фишер выехал на Кубу, где они пытались получить американскую визу. Визу сумела получить только Фишер, а Маслов остался в Гаване, где 20 ноября 1941 года был найден на улице без сознания и вскоре умер. Официальная причина — «инфаркт миокарда», но Рут Фишер и Франц Пфемферт (:de:Franz_Pfemfert) считали, что его убили агенты НКВД.

Примечания

Ссылки 
 Виктор Серж. От революции к тоталитаризму

Иммигрировавшие во Францию из Германии
Марксисты
Председатели Коммунистической партии Германии